Schmiedestraße 30 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Schmiedestraße 30 (Pirna), siehe Liste der Kulturdenkmale in Pirna (Altstadt) (L–Z)
 Schmiedestraße 30 (Salzwedel), siehe Liste der Kulturdenkmale in Salzwedel
 Schmiedestraße 30 (Wetter, Ruhr), siehe Liste der Baudenkmäler in Wetter (Ruhr)